Loring peut se référer à :

Lieux

Canada 
 , une communauté dans le district de Parry Sound
 , un petit parc de Toronto

États-Unis 
 , un secteur statistique en Alaska
 , une ville du Nord-Est du Montana
 , un secteur statistique dans le comté de Fairfax,
 Loring Air Force Base, aéroport américain situé à Limestone, dans le comté d'Aroostook (Maine), en service de 1953 à 1995
 , un parc situé à Minneapolis (Minnesota)

Patronyme 

  (1847-1935), chimiste américain.
 Eugene Loring (1911-1982), chorégraphe, danseur et acteur américain.
 Jane Loring (1890-1983), monteuse américaine.
 John Loring (17?-1808), officier de la Royal Navy.
 Lisa Loring (1958-2023), actrice et scénariste américaine.
 Lynn Loring (1944-), actrice et productrice américaine.
 William Wing Loring (1818-1886), soldat américain.

Entreprise 
 Talleres Loring, un constructeur aéronautique espagnol

Navires 
 , une frégate britannique de la Royal Navy en service de 1943 à 1945.
Homonymie de bateaux
Patronyme anglais